Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalfilmreihe Ein starkes Team. Die von der UFA Fiction (bis 2013: UFA Fernsehproduktion) für den Fernsehsender ZDF produzierte Reihe wurde erstmals am 28. März 1994 mit der Folge Gemischtes Doppel ausgestrahlt. Bis heute wurden 90 Filme der Reihe mit einer Laufzeit von je 90 Minuten gesendet.

Episodenliste

Weblinks 
 

Episodenliste
!Episoden